(né en 1971), nageur russe.
 Vladislav Kulikov (né en 1996), cycliste russe.
 Vladislav Koulikov (né vers 1970), pratiquant de sambo et acteur américain d'origine russe.